NAF (NaF) может значить:
 NAF — воздушная армия (Numbered Air Force) в ВВС ВС США. 
 NAF — Naval Aircraft Factory, авиационный завод в США. 
 NAF — National Abortion Federation, Национальная организация по абортам (США). 
 NaF — фторид натрия, неорганическое соединение. 
 NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG — семейное предприятие, расположенное в г. Нойнкирхен-ам-Бранде в Баварии (в Германии).

См. также 
 Наф
 Нафи